L'édition 2005 du tournoi de Washington s'est déroulée du  au  sur dur.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Washington
ATP 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en août 2005